Князь Леонид Васильевич Елецкий ( — , , США) — военачальник Русской армии и Белого движения. Полковник русской императорской армии. Генерал-майор (Белого движения), последний командир Кавалергардского полка.

Биография 
Представитель древнего русского княжеского рода — Елецких.
Родился в семье надворного советника, князя  Василия Максимовича Елецкого. До 1895 г. учился в Полтавской гимназии.

1 октября 1895 г. поступил на военную службу. В 1897 г. окончил Николаевское кавалерийское училище (по 1-му разряду). Выпущен офицером Уланского Его Величества лейб-гвардии полка.

Корнет (13.08.1897). Поручик (13.08.1901). Штабс-ротмистр (13.08.1905).

На начало 1909 г. в том же чине и полку. С 13.08.1909 г. — в чине ротмистра служил старшим адъютантом управления Отдельной гвардейской кавалерийской бригады.

Участник Первой мировой войны. С 6 декабря 1915 г. — полковник.

13 июня 1917 года Гвардейского уланского Варшавского полка полковник князь Елецкий был назначен командующим Кавалергардским полком.

Участник Белого движения во время Гражданской войны в России.

В 1918 г. — дежурный генерал штаба Южной Армии, затем на той же должности в штабе Воронежского корпуса.

В составе ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма служил начальником Управления ремонтирования, связанного с заготовкой, пополнением и заменой элементов конского состава армии.

В 1920 г. был эвакуирован в Каттаро (Югославия).

Позже в эмиграции в США. Участник монархического движения.

На конец 1951 г. — председатель Кавалергардской семьи и 1-го отдела гвардейского объединения в США.

В 1954—1958 г. был председателем Союза дворян во Франции, представителем объединения Николаевского кавалерийского училища, Кавалергардского и Уланского Его Величества лейб-гвардии полков в Северной Америке.

Умер в США. Похоронен на кладбище Ново-Дивеевского монастыря под Нью-Йорком.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (1906);
 Орден Святого Станислава 2 степени (1911);
 Орден Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом (ВП 19.11.1914);
 мечи к ордену Святого Станислава 2-й степени (ВП 04.03.1915).

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Офицеры российской гвардии. М. 2002
 Список ротмистрам гвардейской кавалерии по старшинству. Составлен по 01.09.1913. С-Петербург, 1913
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград, 1916
 Васильев А. Командиры полков российской гвардейской и армейской кавалерии в период Первой мировой войны//Старый Цейхгауз, 2009, № 3. Информацию предоставил Константин Подлесский
 Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—1999. Пашков Дом: Москва, 2004—2007, в 6-ти томах.
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1257, 02.12.1914
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1275, 14.04.1915
 Русская армия в Первой мировой войне

Ссылки 
 Родословная роспись князей Елецких

Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны в США
Похороненные на кладбище Ново-Дивеево
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Монархисты России
Полковники (Российская империя)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры России (Белое движение)